Кла́стер ( — скопление, кисть, рой) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица, обладающая определёнными свойствами.

В информационных технологиях:
 Кластер как подмножество результатов поиска, связанных единством темы;
 Кластер — единица хранения данных на гибких и жёстких дисках компьютеров;
 Кластер — группа компьютеров, объединённых высокоскоростными каналами связи и представляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс;
 также — группа серверов, объединённых логически, способных обрабатывать идентичные запросы и использующихся как единый ресурс;
 Кластер — объект, обеспечивающий физически объединённое хранение данных из различных таблиц для ускорения выполнения сложных запросов, используемый в Oracle Database.
В математике:
 Кластер — класс родственных элементов статистической совокупности.
В астрономии:
 Звёздный кластер (звёздное скопление) — группа звёзд, связанных друг с другом силами гравитации;
 Галактический кластер — суперструктура, состоящая из нескольких галактик.
В лингвистике:
 Кластер (лингвистика) — группа близких языков или диалектов;
 Последовательность, цепочка языковых элементов, которыми могут быть звуки (вокальный кластер) или части речи (глагольный кластер);
 Консонантный кластер — стечение согласных.

Другое:
 Кластер (градостроительство) — территориальное образование внутри мегаполиса, представляющее собой относительно автономную единицу и обеспечивающее своим жителям полный набор городских функций (жилую, административно-деловую, торгово-развлекательную, рекреационную);
 Кластер (химия) — сложное объединение (группа) нескольких атомов или молекул, выделяющихся из других подобных молекул и объединяющихся в устойчивое [обособленное] образование;
 Кластер (ядерная физика) — коррелированная группа элементарных частиц;
 Кластер (экономика) — сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний;
 Кластер (музыка) — многозвучие, дающее или сплошное заполнение акустического пространства, или образование шума. На фортепиано кластеры получаются с помощью нажатия кулаком, ладонью или локтем на клавиатуру. См. также Кластерный аккорд;
 Кластер генов у эукариот;
 Кластер кучево-дождевых облаков;
 Светодиодный кластер — устройство или часть устройства определённого размера с несколькими работающими совместно светодиодами и представляющее собой единый управляемый светодиодный излучатель.